Goa eller Gôa kan syfta på:

 Goa – ett slidhornsdjur som förekommer i Asien, se Tibetansk getgasell
 Goatrance – en form av den elektroniska musikgenren trance
 Goa gubbar – en supporterklubb till ishockeylaget Frölunda HC
 Goa (brädspel)

Geografi

Burkina Faso 

 Goa (ort), Boucle du Mouhoun,

Fiji 

 Ngau Island, ö, Östra divisionen,

Filippinerna 

 Goa (Camarines Sur), kommun, Bohol, Province of Camarines Sur, 
 Goa (ort), kommunhuvudort, Bohol, Province of Camarines Sur,

Indien 

 Marmagao, ort, Goa, South Goa, 
 Goa, delstat, 
 Goa Velha – en ort även Gamla Goa

Robotskapade Burkina Fasoförgreningar
Robotskapade Fijiförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar